NVU, akronymet kan have flere betydninger og henviser til flere artikler:

 Nordvestjysk Uddannelsescenter – fusioneret med Nordvestjysk Handelsgymnasium under navnet EUC Nordvest.

 Nvu – en WYSIWYG HTML-editor.